Эйюб Кулиев:
 Кулиев, Эйюб Рамиз оглы (род. 1984) — азербайджанский дирижёр.
 Кулиев, Эйюб Салах оглы (также, Гулиев, род. 1954) — член-корреспондент НАН Азербайджана.